Ganden Phodrang (tib. dga' ldan pho brang „Tushita-Palast“) bezeichnet:

 Ganden-Phodrang-Regierung (1642–1717), die Ganden-Phodrang-Regierung 1642–1717 (chin. Gandan Pozhang zhengquan ) in der Zeit der Khoshuud-Fürsten in Tibet
 im allgemeinen Sprachgebrauch die tibetische Regierung (1642–1959) in Tibet, siehe Tibet #Geschichte
 den Palast Ganden Phodrang (chin. Gandan Pozhang ) im Gelugpa-Kloster Drepung, siehe Drepung #Anlage
 die Ganden-Phodrang-Regierung der Exiltibeter in Dharmshala, Indien (gegr. 1959), siehe Tibetische Exilregierung